Bässler kan som auktorsförkortning betyda:

 Manfred Bässler

Robotskapade auktorsförkortningar